Jabo steht für:

 Jagdbomber, Kampfflugzeug, das sowohl im Luftkampf als auch zur Zerstörung von Boden- und Seezielen eingesetzt werden kann
 Jabo (Volk), ethnische Gruppe im afrikanischen Staat Liberia
 Jabo (Betsiboka), Quellfluss des Betsiboka auf Madagaskar

Jabo ist der Name oder das Pseudonym von:

 Jan Birck (* 1963), deutscher Illustrator, Trickfilmkünstler und Cartoonist
 Jabo Ibehre (* 1983),  englischer Fußballspieler
 John „Jabo“ Starks (* 1938), US-amerikanischer Schlagzeuger

Siehe auch

JABO